King of the Ring 1995 was een derde jaarlijkse professioneel worstelpay-per-viewevenement van King of the Ring, dat georganiseerd werd door de World Wrestling Federation. Dit evenement vond plaats in het CoreStates Spectrum in Philadelphia (Pennsylvania) op 25 juni 1995.

Wedstrijden

Toernooi 
Het toernooi vond plaats tussen 14 mei en 25 juni 1995.

Externe link 
  King of the Ring 1995 op Online World of Wrestling

King of the Ring
Professioneel worstelen in 1995